Южный белобокий дельфин () — вид дельфиновых из рода Sagmatias. До ревизии 2019 года обычно классифицировался в составе рода короткоголовых дельфинов (Lagenorhynchus).

Внешний вид и строение 
Длина тела до 2,7 м и вес до 115 кг. Спина чёрная, на боках белые полосы. Морда — тёмно-серая. Брюхо — белое.

Распространение 
Обитает в субантарктических водах вокруг архипелага Огненная Земля и у материкового побережья Чили и Аргентины.

Поведение 
Любит места с быстрым течением. Собирается в группы по пять-десять особей. Иногда весной в брачный период собираются в стаи до 100 особей.

Литература 
 National Audubon Society: Guide to Marine Mammals of the World ISBN 0-375-41141-0
 Encyclopedia of Marine Mammals ISBN 0-12-551340-2

Примечания 

Дельфиновые
Морские млекопитающие
Млекопитающие Тихого океана
Млекопитающие Атлантического океана
Животные, описанные в 1848 году